Monségur (Gironde)
Monségur (Landes)
Monségur (Lot-et-Garonne)
Monségur (Pyrénées-Atlantiques)
ook:
Montségur, Ariège 
Montségur-sur-Lauzon, Drôme